Miejsce na górze (film 1959) (Room at the Top)
 Miejsce na górze (film 2012) (Room at the Top)

Oba filmy powstały na podstawie powieści Wielka kariera (Room at the Top)